Голландець може значити:

 Голландець () — мешканець Голландії, частини Нідерландів. У багатьох країнах так помилково прийнято називати усіх нідерландців
 Голландець Шульц () або просто Голландець — прізвисько Артура Флегенгаймера () — нью-йоркський гангстер
 Летючий голландець — легенда про корабель-привид, стала темою мистецьких творів, зокрема романтичної опери Ріхарда Вагнера

Голландський вживається у значенні:

 голландський сир — так називають твердий сир сорту гавда, назва походить від міста Гавда (провінція Південна Голландія, Нідерланди)